Максимилиан Энтруп (; 25 июля 1997, Австрия) — австрийский футболист, нападающий клуба «Мархфельд».

Карьера 
Энтруп является воспитанником клуба «Флоридсфдорф», до прихода в него в 2012 году, тренировался в ведущих футбольных академиях Вены. С 2015 года — игрок основной команды. 6 ноября 2015 года дебютировал в первой Австрийской лиге в поединке против «Лиферинга». Всего в дебютном сезоне провёл на поле 18 встреч, забил три мяча, первый из них, ставший первым же карьерным провёл 11 марта 2016 года провёл в ворота «Аустрии Лустенау».

Перед сезоном 2016/17 подписал контракт с венским «Рапидом» сроком до июня 2019 года. 31 июля 2016 года дебютировал в австрийской Бундеслиге в поединке против «Альтаха», выйдя на замену на 77-ой минуте вместо Срджана Граховаца.

В 2016 году Энтруп также дебютировал в юношеской сборной Австрии до 19 лет.

Интересные факты 
Поскольку Энтруп в детские годы тренировался в академии «Аустрии», непримеримого соперника «Рапида», сразу после его приобретения он был подвержен нападкам фанатских группировок. Фанаты «Рапида» неоднократно посвящали ему свои баннеры и закидывали его бутылками, скандируя нелицеприятные кричалки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Максимилиана Энтрупа на сайте weltfussball.de
 Профиль Максимилиана Энтрупа на сайте fussballdaten.de
 Профиль Максимилиана Энтрупа на сайте dfb.de
 Профиль Максимилиана Энтрупа на сайте kicker.de

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки ФК «Рапид» Вена